Маэ́стро (от  — «начальник, глава, правитель, смотритель; учитель; руководитель»):
 Маэстро — почетное именование деятеля искусства
 Маэстро, Миа (род. 1978) — аргентинская актриса, певица и композитор
 Маэстро, Фернандо (род. 1974) — испанский футболист и тренер
 Маэстро (миньон) — сингл Аллы Пугачёвой, выпущенный в СССР фирмой «Мелодия» в июле 1981 года
 Маэстро (мультфильм) — венгерский короткометражный мультфильм, номинированный на «Оскар» 2007 года в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм»
 Маэстро (шахматы) — неофициальное название шахматистов, игравших в силу шахматных мастеров и добившихся международного признания
 Маэстро Вилсон Фонсека (аэропорт) — бразильский аэропорт, обслуживающий город Сантарен
 «Маэстро вор» — российский авантюрно-приключенческий фильм режиссёра Владимира Шамшурина (1994 год)
 Харрелл, Маэстро (род. 1991) — американский актёр, певец и танцор
 Маэстро (фильм) — предстоящий американский биографический фильм о жизни композитора Леонарда Бернстайна.
 Маэстре (, от ) — кормчий в Испании XV-го века; ныне в английском морском языке ( — «капитан торгового судна»)

Примечания

См. также 
 Maestro